Gavà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gavà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Gavà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar